Календер има више значења:
 Календер (Калифорнија)
 Календер (Ајова)